Spohn est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, criminologue américaine
 (né en 1984), combattant d'art martiaux mixtes américain
Friedrich August Wilhelm Spohn (1792-1824), philologue allemand
Herbert Spohn (né en 1946), mathématicien allemand
Philip Howard Spohn (1842-1918), homme politique canadien en Ontario
 (1914-2003), médecin américain en anaplastologie
 (né en 1950), philosophe et professeur allemand

Entreprise
, designer et constructeur de skate-park américain

Toponyme

, mont de la chaîne Grosvenor

Homonymie de patronyme